Lásd még: környezet (egyértelműsítő lap)

 szomszédság, gráfelméleti fogalom
 szomszédság, az erdélyi szászok sajátos önszerveződési formája